Kreace (slovesný tvar kreovat) může znamenat:

 Stvoření, například stvoření světa
 v obdobném smyslu v kvantové a částicové fyzice: vznik, vytvoření hmotných částic z působení silových polí, opak anihilace 
 jmenování kardinála
 výtvor (například módní kreace)